Hydrocotyle bidentata är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Friedrich Gmelin. Hydrocotyle bidentata ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
bidentata